Mobius bezeichnet:

 Mark Mobius, US-amerikanischer Portfoliomanager 
 Mobius Motors, Automobilhersteller aus Kenia